Eurojumelages est une association à but non lucratif, créée en 1984 et regroupant treize pays européens.

Description 

Son objectif fondamental est de regrouper des fédérations, des associations de jumelage, des associations pouvant apporter une contribution dynamique et constituées au sein d’une entreprise postale ou de télécommunications, des postiers ou des télécommunicants ou de toute autre entité ayant une relation avec les métiers des postes ou des télécommunications, des différents pays d’Europe. 

Eurojumelages est l'héritière d'une histoire commencée en novembre 1959, et fait suite à la fondation, en 1968, des Jumelages européens des PTT, puis, le 25 avril 1984, de l'Union internationale des jumelages PTT (UIJPTT), qui regroupait alors six associations européennes.

Historique 

L’histoire d’Eurojumelages trouve ses racines dans la lettre envoyée le 9 novembre 1959 par un postier français habitant Troyes (dans l'Aube, en France), Alexandre Chappé (1912-1995) au chef du personnel des PTT de Darmstadt, ville de la République fédérale d’Allemagne jumelée avec Troyes. La lettre tombe dans les mains de Wolfgang Daub (1929-2009) qui la transmet à Hans Winkel (1913-2012), l’un de ses collaborateurs parlant la langue française. À ce premier échange épistolaire succèdent des contacts, des échanges et des relations durables entre des postiers et télécommunicants allemands et français vont s’établir. Les Jumelages européens des PTT vont ainsi naître.

Développement du mouvement des jumelages européens des PTT 
De nombreux jumelages entre les villes et associations allemandes vont naître. Puis de nouveaux pays vont vouloir rejoindre ce mouvement des jumelages européens des PTT (Grande-Bretagne, Italie, Portugal). Des réunions et congrès internationaux informels et sans structures statuaires vont se tenir à Fréjus, Heusenstamm et Ronce-les-Bains.

Création de l’Union Internationale des Jumelages PTT 
Il faudra attendre le 25 avril 1984 pour que l’Union Internationale des Jumelages PTT (UIJPTT) voie officiellement le jour et que les statuts de cette association internationale soient officiellement déclarés. Le siège social est alors situé au 36 rue du Commandant René Mouchotte, à Paris , dans les locaux de ce qu’était à l’époque le Centre de tri Postal de Paris-Montparnasse. Le premier Président est Jacques Domercq (France) et la Secrétaire Générale,  Odile Brunissen (France).

Évolution 
À la suite de la réunion internationale du 22 novembre 1984, qui a lieu à Paris, Sydney George Creed (Grande-Bretagne) est nommé à titre provisoire deuxième Président de l’UIJPTT et succède à Jacques Domercq. Trois vice-présidents sont nommés : Nicola Di Biase (Italie), Luis Pais (Portugal) et Jacques Domercq (France).

Six associations constituent l’UIJPTT et sont déclarées comme telles :
 La Fédération Française des Jumelages européens des PTT (France)
 British Post Office European Twinning Council (Grande-Bretagne)
 British Telecom European Twinning Federation (Grande-Bretagne)
 Association de Jumelage des CTT (Portugal)
 JEPTT de Milan (Italie)
 JEPTT de Varèse (Italie)

Le 21 mai 1985, le siège social est officiellement transféré de la rue du Commandant René Mouchotte, Paris , au Centre de Tri Postal de Paris-Brune, 123/127 boulevard Brune, Paris . À la réunion de Bournemouth (Grande-Bretagne), les 17/20 octobre 1985, Claude Giroux (France) remplace Odile Brunissen comme Secrétaire Général.

En septembre 1986, à Belgirate (Italie), deux nouvelles associations rejoignent l’UIJPTT :
 Le Comité national allemand des Jumelages européens des PTT, sis à Darmstadt (Allemagne)
 L’association des JEPTT de Liège (Belgique)

Un quatrième vice-président, Werner Blank, étoffe la composition du bureau.

En juin 1986, à Willingen (République Fédérale d’Allemagne) a lieu le  officiel de l’UIJPTT en présence du Ministre des postes de la République fédérale d’Allemagne, Christian Schwarz-Schilling. Sydney George Creed est réélu Président. Au congrès de Warwick (Grande-Bretagne), en 1989, Sydney George Creed (Grande-Bretagne) est réélu dans ses fonctions de Président de l’UIJPTT, bien que le nombre de mandats était limité à deux par pays. Jean-François Logette (France) remplace Claude Giroux (France) en tant que Secrétaire Général. L’Irlande et la Norvège rejoignent l’UIJPTT. Le Danemark souhaite rejoindre l’UIJPTT.

Le 22 octobre 1991, le siège social de l’UIJPTT est transféré de Paris au 67 avenue Lénine, à Arcueil (Val de Marne). En 1992, au congrès de Porto (Portugal), Jean Lubyj (France) est élu Président de l’UIJPTT. Le mur de Berlin s’est effondré et des pays d’Europe orientale souhaitent rejoindre l’UIJPTT (Roumanie, Pologne, Russie). Jean Lubyj sera le Président de l’UIJPTT qui étendra le mouvement en Europe orientale. La Suisse rejoint officiellement l’UIJPTT.

Au congrès de Roquebrune-Cap-Martin-Menton (France), en 1995, André Szypura (France) succède à Jean Lubyj qui n’a pas souhaité se représenter pour un second mandat. André Szypura poursuivra l’action de Jean Lubyj et continuera de développer le mouvement en Europe orientale avec notamment l’adhésion de la Hongrie.

À Côme, en Italie, le 16 octobre 1998, Nicola Di Biase (Italie) est élu cinquième Président de l’UIJPTT. Une délégation espagnole sera présente pour la première fois. C’est sous le mandat de Nicola Di Biase que sera créé le site Internet de l’UIJPTT.

Au congrès de Berlin, en 2001, Nicola Di Biase sera réélu pour un second mandat. L’UIJPTT change de nom afin de s’adapter à la déréglementation européenne et devient « L’Union Internationale des Jumelages des Postes et Télécommunications » (UIJPT). Cette nouvelle appellation est confirmée. La Hongrie, lors du congrès de Berlin demande officiellement son adhésion à l’UIJPTT. En 2003, le siège social de l’association est transféré d'Arcueil (France – Val de Marne) à Paris , 57 rue de la Colonie.

À Dublin (Irlande), le 15 octobre 2004,  Mike Townsend (Grande-Bretagne) est élu sixième Président de l’UIJPTT. Mike Townsend s’emploie à changer les statuts et donner un nouveau nom à l’association à travers le projet « INUIT » et le 23 avril 2005 l’association devient EUROJUMELAGEPOSTELCOM. Au congrès de Zurich (Suisse), en 2007, Marie-Paule Richonnier (France) est élue première femme Présidente de l’UIJPT face à Mike Townsend qui n’est pas réélu. Le congrès souhaite que le nom de l’association devienne plus lisible et le nom d’ « Eurojumelages » est proposé et adopté. En 2010, Eurojumelages organise pour la première fois un congrès dans un pays de l’Europe orientale, à Wisła (Pologne). Marie-Paule Richonnier (France) est réélue pour un second mandat. L’adhésion individuelle à Eurojumelages est adoptée.

Sous le mandat de Marie-Paule Richonnier, des pays où ils n’existent pas des associations de jumelage seront visités à travers les réunions du Conseil d’administration (Bratislava - Slovaquie, Sofia - Bulgarie et Chișinău -Moldavie). C'est également sous le mandat de Marie-Paule Richonnier que Malte rejoint l'association.

En 2013, la  générale triennale d’Eurojumelages a eu lieu à Madrid en Espagne. Un nouveau Président a été élu Marian Fabian (Pologne). Jean-François Logette (France) et Pierre-Yves Videlot (France) sont confirmés respectivement en tant que Secrétaire Général et Trésorier Général. 

En 2016, la 11ème assemblée générale triennale d’EUROJUMELAGES a eu lieu à Malte les 11 et 12 novembre. Le Président Marian FABIAN (Pologne) a été réélu. Jean-François LOGETTE (France) et Philippe LEBEAU (France) ont été ratifiés dans leurs fonctions de Secrétaire général et de Trésorier général. Le conseil d’administration a également élu deux vice-présidents : Gerhard Klar (Allemagne) et Michel Morel (France).

En 2019, la 12ème assemblée générale triennale a eu lieu à Hendaye (France). Le Président Peter BACKES (Allemagne) a été élu. Pierre-Yves VIDELOT (France) et Philippe LEBEAU (France) ont été ratifiés dans leurs fonctions de Secrétaire général et de Trésorier général. Le conseil d’administration a également reconduit ses deux vice-présidents : Gerhard Klar (Allemagne) et Michel Morel (France).

La prochaine assemblée générale aura lieu à Wrocław (Pologne) du 29 septembre au 2 octobre 2022.

Aujourd’hui 

L’objectif d’Eurojumelages reste :
 de grouper les fédérations et les associations ci-dessus mentionnées, de coordonner leur action et de favoriser la création et le développement des associations nouvelles dans les pays européens ;
 de promouvoir la réalisation de l'objet fondamental des associations de jumelage, à savoir, par le jumelage entre pays européens, entre villes, entre circonscriptions administratives ou entre services, de rapprocher davantage sur le plan humain, du personnel appartenant aux associations ci-dessus mentionnées, ainsi que leurs familles ; 
 d'entretenir et d'intensifier l'esprit de jumelage consistant à encourager et à soutenir l'entente amicale et la compréhension entre les peuples, dans le cadre de la profession commune ;
 de favoriser les échanges professionnels et de diffuser des informations sur les nouvelles technologies liées au secteur postal ou des télécommunications ;
 de mettre tout en œuvre pour favoriser les relations sociales, intellectuelles, philanthropiques, littéraires et artistiques, par des échanges de jeunes, de personnels, en activité ou en retraite, par des rencontres familiales et des réunions communes, par des activités linguistiques et toutes autres actions propres à rapprocher les hommes.

En 2017, Eurojumelages réunit  membres à travers 13 pays européens (Allemagne, Danemark, Espagne, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Irlande, Italie, Malte, Pologne (Telekom) , Pologne (La poste), Portugal, Roumanie et Suisse).

Références

Articles connexes 
 Jumelage entre villes
 Jumelages franco-allemands

Organisme sans but lucratif
Jumelage
Histoire postale de l'Europe